Александр Усанов:
 Усанов, Александр Валентинович (род. 1962) — советский футболист.
 Усанов, Александр Николаевич (1929 — 1992) — заместитель министра среднего машиностроения СССР, Герой Социалистического Труда.